Вишкарёв — фамилия; имеет женскую форму Вишкарёва.
 Вишкарёв, Алексей Фёдорович (1931—1998) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области качества сталей.
 Вишкарёв, Борис Яковлевич (1905—1974) — советский актёр, театральный режиссёр и сценарист.
 Вишкарёв, Леонид Васильевич (1907—2001) — советский композитор.